Парите́т (от  «равенство») — равенство взаимоотношений двух или более сторон по каким-либо параметрам. Может означать состояние относительного равновесия сил, равноценности целей, эквивалентности платёжных средств, равенства прав и обязанностей и так далее.

Слово является частью терминов:
 Паритет покупательной способности — формулировка закона единой цены на международных рынках.
 Паритет процентных ставок — условие отсутствия арбитража.
 Ядерный паритет — геополитическое состояние, при котором стороны обладают сравнимыми потенциалами ядерного оружия.
 Паритет — синоним контроля чётности в компьютерных технологиях.

См. также 
 Альпари (экономика)

Примечания